Буты́лицы — село в Меленковском районе Владимирской области России на реке Ушна, административный центр Бутылицкого сельского поселения.

История 

Основание первого поселения тесно связано с третьим казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознаменовался взятием Казани и падением казанского ханства: 13-го июля Иван IV подошёл со своим войском к реке Ушна (исток реки как раз находится в районе посёлка). В войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличившийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На территории поставили крест с надписью «Здесь был воевода Бутылица». Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением бутылок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явился чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На месте обретения образа в Бутылицах Иван Грозный основал Никольский Муромский мужской монастырь, что в Бутылицах или Николо-Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминается в 1566.
После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на покаяние сюда была сослана группа бунтовщиков, образовавших слободку на противоположном берегу Ушны.
Предание записано муромским краеведом А.А.Епанчиным от художника Михаила Константиновича Левина, максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 г.

До революции центр Бутылицкой волости Меленковского уезда. 

В июле 1918 года произошёл так называемый «Бутылицкий эсеро-кулацкий мятеж».

В годы Советской власти центр Бутылицкого сельсовета, центральная усадьба совхоза «Бутылицы».

Во время Великой отечественной войны железнодорожная станция Бутылицы подверглась атаке фашистских бомбардировщиков.

Население

Транспорт 
В селе расположена станция Бутылицы на Южном ходу Горьковской железной дороги Люберцы — Арзамас, относящаяся к её Муромскому региону.

Инфраструктура 

Здания социального назначения:
 школа с. Бутылицы;
 бутылицкая сельская участковая больница;
 два почтовых отделения;
 хлебопекарня Бутылицкого сельпо;
 детский сад с. Бутылицы;
 администрация Бутылицкого сельского округа;
 сберкасса № 93\0102;
 бутылицкое лесничество;
 молочный завод;
 добровольная пожарная дружина с. Бутылицы;
 небольшой аэродром (по состоянию на 2009 год — находится в заброшенном состоянии);
 несколько продовольственных магазинов.

В селе находятся две автобусные остановки: 0,7 км от указателя «Начало населённого пункта» по главной дороге в сторону Мурома, вторая расположена около железнодорожного вокзала.

Список улиц села Бутылицы:
 Улица Ленина;
 Набережная;
 Садовая;
 Советская;
 Вокзальная;
 Муромская;
 Большая;
 Железнодорожная;
 Олимпийская.

Гороховский и Митинский посёлки также входят в состав Бутылицкого сельского поселения. 
В населённом пункте проведено водо- и газоснабжение, имеется водонапорная башня. 
С 2014 года в Бутылицах дважды в год проводится ярмарка "Бутылицкий разгуляй".

Достопримечательности 

В селе расположена православная церковь, основанная в честь Николая Угодника в 1835 году. В период советской власти здание было частично разрушено. В течение многих лет восстанавливается силами прихожан и меценатов. Во время реконструкции службы проводились в церкви Сорока Севастийских мучеников, которая находится на территории основной церкви.

В числе достопримечательностей — два памятника:
 памятник В. И. Ленину (разрушен, остался лишь постамент);
 мемориал павшим советским воинам.

Известные жители 
 Лобанов, Спартак Михайлович — подполковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Окончил среднюю школу в селе Бутылицы.

Примечания

Литература 
Использованы материалы книги: А.А. Епанчин "Топонимика Мурома и его окрестностей". — Муром: ООО Дизайн-центр «РеКоМ»,2000г,78 с.

Населённые пункты Меленковского района